

Lichtenau, une commune du Bade-Wurtemberg.
 Lichtenau, une commune de Bavière.
 Lichtenau, une commune de Rhénanie du Nord-Westphalie.
 Lichtenau, une commune de Saxe.
 Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hesse.

Lichtenau im Waldviertel, une commune de Basse-Autriche.
 Lichtenau im Mühlkreis, une commune de Haute-Autriche.

Lichtenau, une ancienne localité du Groenland